

Cinema 
 Foreign Devils – film del 1927 diretto da W. S. Van Dyke
 Foreign Devils – film del 2008 diretto da Avery Pack

Letteratura
 Foreign Devils – racconto di Walter Jon Williams